Provinciale Zeeuwse Courant, diari publicat a Zelanda, als Països Baixos
 PZC també és el codi UCI del Profel Continental Team, equip ciclista de Bèlgica